Mykyta Krjukov – calciatore ucraino
 Nikita Krjukov – ex fondista russo
 Nikolaj Krjukov – ex ginnasta russo